Helios steht für:

 Helios, Sonnengott in der griechischen Mythologie
 Helios (Automarke), schwedische Automarke
 Helios (Motorrad), eine Motorradmarke der Bayerischen Flugzeugwerke
 AeroVironment Helios, ein von der NASA entwickeltes Solarflugzeug
 Helios (Ultraleichtflugzeug), ein zweisitziger französischer Hochdecker
 Helios (Sonde), die Sonnen-Sonden Helios A und B
 Helios (Satellit), die französischen Aufklärungssatelliten Helios I und II
 HeliOS, ein Transputer-Betriebssystem
 Helios (Band), deutsche Synth-Popgruppe
 Helios (Zeitschrift), ein Magazin für Freikörperkultur
 Helios (Apfelsorte), eine 1904 in München gezüchtete Apfelsorte
 Helios (Rebsorte), eine Rebsorte
 Helios-Klasse, eine Kreuzfahrtschiff-Baureihe der Carnival Corporation & plc
 Fernwärmespeicher der Energie Graz gespeist aus Sonnenwärme und Deponiegasverbrennung

Helios ist der Name folgender Unternehmen:
 Helios Airways, private zyprische Fluggesellschaft
 Helios Kliniken, deutscher Krankenhauskonzern
 Helios (Elektrotechnikunternehmen), deutsches Elektrotechnikunternehmen
 Helios Automobilbau, deutscher Automobilhersteller
 Automobiles Helios, Schweizer Automobilhersteller
 Helios Dr. Bulle, deutscher Isoliergefäßehersteller
Personen:
 Helios (Musiker), Musikprojekt von Keith Kannif
 Helios, ein Ringname von Ricochet (Wrestler) (* 1988)

Geographische Objekte:
 Helios Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount Helios, Berg im Viktorialand, Antarktika